Stachyurus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Stachyurus ingår i familjen Stachyuraceae. 

Stachyurus är enda släktet i familjen Stachyuraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pimpernötsordningen
Stachyurus